Kutyaszorítóban – amerikai film
 Kutyaszorítóban – „A szökés” amerikai televíziós sorozat egyik része
 Kutyaszorítóban – „A Garfield-show” amerikai–francia televíziós sorozat egyik része